Fernando Marti puede hacer referencia a:

 Fernando Martí Tomás, empresario y comerciante fundador de la localidad de Coronel Charlone;
 Pueblo y Colonia Fernando Marti, en la actualidad Coronel Charlone, localidad argentina ubicada en el partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires.